Custer megye (Colorado)
 Custer megye (Dél-Dakota)
 Custer megye (Idaho)
 Custer megye (Montana)
 Custer megye (Nebraska)
 Custer megye (Oklahoma)